Ольга Семёнова-Тян-Шанская:
 Семёнова-Тян-Шанская, Ольга Измайловна (1911—1970) — советская шахматистка.
 Семёнова-Тян-Шанская, Ольга Петровна (1863—1906) — художница, ботаник, этнограф.